Heath peut faire référence à :

Nom de personnes

Patronyme

 Alexander Heath (1978-), skieur alpin sud-africain,
 Andrew Heath (1969-), joueur de rugby à XV australien,
 Brandon Heath (1984-), basketteur américain,
 Brandon Heath (1978-), chanteur américain,
 Benjamin Heath (1704-1766), savant et bibliophile anglais,
 David Heath (1969-), catcheur professionnel américain,
 Edmund Heath (1813-1883), homme politique canadien,
 Edward Heath (1916-2005), homme politique anglais, Premier Ministre de 1970 à 1974,
 George Heath (1862–1943), pilote automobile américain,
 Harold Heath (1868-1951), malacologiste américain,
 Henry Heath (1599-1643) franciscain anglais
 Jack Heath (1986-), écrivain australien,
 Jacques Heath Futrelle (1875-1912), romancier américain,
 Jimmy Heath (1926-2020), saxophoniste ténor de jazz, compositeur et arrangeur américain,
 Joseph Heath (1967-), intellectuel canadien,
 Josiah Marshall Heath (17?-1851), métallurgiste britannique,
 Lewis Heath (1885-1954), officier britannique,
 Liam Heath (1984-), kayakiste britannique,
 Martin Heath (1973-), joueur de squash écossais,
 Matt Heath (1981-), footballeur anglais,
 Monroe Heath (1827-1894), entrepreneur américain, homme politique, maire de Chicago,
 Nicholas Heath (v. 1501–1578), ecclésiastique anglican,
 Percy Heath (1923-2005), jazzman américain,
 Robin Lynn Heath (19?-), actrice américaine,
 Rodney Heath (1884-1936), joueur de tennis américain,
 Russ Heath (1926-2018), auteur américain de bande dessinée
 Sophia Heath (Mary, Lady Heath, 1896-1939), pionnière irlandaise de l'aviation,
 Ted Heath (1902-1969), chef d'orchestre big band anglais,
 Thomas Heath (1861–1940), historien des mathématiques,
 Tobin Heath (1988-), footballeuse américaine,
 William L. Heath (1924-2007), auteur américain de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.

Pseudonyme 

 Heath (1968-), nom de scène d'Hiroshi Morie;

Toponymie

 Heath, un village anglais du Derbyshire, faisant partie de la paroisse civile de Heath and Holmewood.
 Heath, une ville du comté de Covington située dans l'État d'Alabama, aux États-Unis ;
 Heath, une localité du Massachusetts ;
 Heath, une ville de l'Ohio ;
 Heath, une ville du Texas ;
 Heath, un cours d'eau d'Amérique du Sud.
 Hampstead Heath ou The Heath, un parc à Londres.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis